«Звёздный мальчик» — советский фильм-спектакль по произведениям Оскара Уайльда: по сказкам «Звездный мальчик», «День рождения Инфанты» и др. Премьера на ТВ состоялась 10 января 1958 года, в кино — 11 июня того же года.

Сюжет 
По пьесе Н. и Ю. Давыдовых по мотивам сказок Оскара Уайльда.

Бедный дровосек увидел, как падает большая звезда. Поспешив на ожидаемое место падения, он обнаружил младенца, укутанного в плащ, ткань которого была расшита звёздами. Добрая семья дровосека приютила ребёнка и окружила его добром и лаской. Несмотря на это, к десяти годам мальчик, получивший прозвище «Звёздный», вырос эгоистичным и жестоким. При этом он был очень красив. Долгие годы искавшая его мать была отвергнута Звёздным мальчиком, поскольку ему оказалась не по нраву убого одетая бродяжка. Разочарованная мать ушла, а мальчика постигло суровое наказание: он не просто утратил свою красоту, он стал уродлив. Сменившееся положение повлекло перемену характера мальчика: он осознал собственную былую несправедливость, стал добрым и отзывчивым. Он отправился на поиски матери, чтобы получить её прощение. Вновь обретённые качества (доброта и отзывчивость) помогли мальчику превозмочь трудности и тяготы тяжёлого дальнего пути и одолеть того самого злого колдуна, который когда-то отобрал Звёздного мальчика у его матери и сделал его жестокосердным. Преодолев испытания, Звёздный мальчик воссоединился со своей матерью, и вновь обрёл прежнюю красоту.

В ролях

Съёмочная группа

Технические данные

Постпродакшн 
Специально для фильма-спектакля поэтом Г. по заказу «Мосфильма» были написаны новые песни, отсутствовавшие в пьесе. Из-за тонкостей авторского права поэту отказали в выплатах потиражного вознаграждения и кинопрокат и судебные инстанции.

Отзывы, рецензии, критика 
По мнению Б. Виленкина, и в прекрасном Звёздном мальчике и в получившемся из него противном уродце сложно опознать молодую актрису Марию Виноградову, поскольку эта сложная роль для неё необычна, особенно после предшествующей роли старухи Улиты в фильме «Вольница». Сам фильм учит маленьких зрителей тому, что необходимо любить других людей больше, чем себя, и помнить, что красота человека не во внешности, а в делах, в скромности и уважении.

По мнению Сергея Капкова, роль Звёздного мальчика — одна из лучших ролей в карьере Марии Виноградовой.

Фильм Дудорова и Зильберштейна «Звёздный мальчик» был выпущен 11 июня 1958 года.

По мнению Андрея Сидорчика, в «Звёздном мальчике» Марии Виноградовой, несмотря на тридцатипятилетний возраст удалось великолепно сыграть самовлюблённого подростка, повторив подвиг Янины Жеймо.

См. также 
 Сказка о Звёздном мальчике

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефильмы СССР 1958 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-сказки СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Анатолия Дудорова
Экранизации произведений Оскара Уайльда